Бонньé () или Бонниéр () — французская или шведская фамилия. Известные носители:
 Боннье, Гастон (1853—1922) — французский биолог, ботаник и естествоиспытатель (натуралист)
 Бонниер, Йоаким (1930—1972) — шведский автогонщик
 Йонас Бонниер (род. 1963) — шведский писатель и бизнесмен
 Представители шведской династии Бонниер
 Bonnier Group — шведская медиагруппа

См. также 
 Бонньё — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег